«Эль-Эульма» — алжирский футбольный клуб из города Эль-Эулма, выступающий в чемпионате Алжира. Основан в 1936 году. Клубными цветами стали красный и зелёный. Гостей команда принимает на стадионе  в городе Эль-Эулма.

История выступлений

Известные игроки 

  Абдельмумен Джабу

Тренеры 
   (2008-09)
  Жак Кастеллан (Июль 2009-Февраль 10)
   (Июль 2010-Декабрь 10)
  Маджид Талеб (Июль 2011-Июнь 12)
  Ламен Буграра (апрель 2012-июнь 12)
  Абделкадир Яише (июнь 2012-ноябрь 12)
   (октябрь 2012-2013)
  Рауль Савой (2013)
  Жюль Аккорси (2014)

 

Футбольные клубы Алжира